

Patronymes 
Kouliomine , Koulemine  (masculin ; ) ou Kouliomina, Koulemina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Kouliomine (1986-), joueur de hockey sur glace russe.
 Kirill Koulemine (1980-), rugbyman russe.
 Viatcheslav Kouliomine (1990-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe